A Eredivisie de 1979–80 foi a 24ª edição do Campeonato Neerlandês de Futebol. O Ajax entra como atual campeão.

Classificação

Confrontos 

Fonte: RSSSF Eredivisie 1979-80 
Cores: azul = time da casa ganhou; amarelo = empate; vermelho = time de fora ganhou.

1979–80
1979 no futebol
1980 no futebol
Desporto nos Países Baixos em 1979
Desporto nos Países Baixos em 1980